Claude Romet (1932-), actrice française
 Jean-Luc Romet (1958-), enseignant français, officier des Palmes académiques, professeur de collège, auteur	
 René Romet (1936-), pilote d'hélicoptère français, officier de la Légion d'honneur